Démographie de Balan :
 Balan dans l’Ain ;
 Balan dans les Ardennes.